Куров (пол. Kurów, Kurówопис файлу) — село Пулавського повіту Люблінського воєводства на північному сході Польщі.
 Куров Бугор — гора в Криму.

Див. також 
 Курів (значення)